Рачунарско кућиште
 Кућиште (Пећ), насеље у општини Пећ, КиМ, Република Србија
 Окућницу